Nietzsche est un patronyme germanique. Il fait notamment référence à :

Patronyme 

 Elisabeth Förster-Nietzsche, sœur du philosophe Friedrich Nietzsche ;
 Friedrich Nietzsche, philologue, philosophe et poète allemand.

Toponyme 

 Chemin de Nietzsche, un sentier en France qui relie le village d'Èze au sommet de sa colline à  d'altitude environ jusqu'à Èze-sur-Mer sur la Méditerranée.

Titres

Cinéma 
 Erik Nietzsche, mes années de jeunesse est un film danois réalisé par , sorti en 2007.

Littérature 

 Nietzsche contre Wagner est un opuscule de Friedrich Nietzsche, datant de 1888 ;
 Nietzsche et la Philosophie est un ouvrage du philosophe français Gilles Deleuze paru en 1962 ;
 Nietzsche est un livre de Gilles Deleuze paru en 1965 ;
 Et Nietzsche a pleuré est un roman d'Irvin D. Yalom (1992) ;
 L'Évangile de Nietzsche est un essai de Philippe Sollers (2006).

Divers 
 
 (7014) Nietzsche est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Prix Friedrich-Nietzsche, un prix littéraire allemand tous les trois ans par le Land de Saxe-Anhalt.
Patronyme germanique